Peter Hunt (regisseur), een Engelse regisseur en film-editor.
Peter Hunt (darter), een darter uit Nieuw-Zeeland.